Ю́рий Евге́ньевич Про́хоров (род. 23 марта 1948, Москва, СССР) — советский и российский , доктор педагогических наук, доктор филологических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» в 2001—2013 годах. Председатель Координационного совета Ассоциации преподавателей русского языка и литературы высшей школы. Вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Заместитель Генерального секретаря Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Главный редактор журнала «Русский язык за рубежом». Автор более 170 научных и учебно-методических публикаций, в том числе 6 монографий, учебников и словарей. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008). Лауреат Премии Президента Российской Федерации (2001).

Биография 
С 1973 года по настоящее время — в Институте русского языка им. А. С. Пушкина: научный сотрудник, заместитель декана, заведующий отделом; в 1980—1984 годах работал директором филиала Института русского языка им. А. С. Пушкина в Братиславе (Словакия). С 1988 по 2001 год — проректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина по учебной работе; с 2001 по 2013 год — ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию «Лингвострановедческое описание русской афористики в учебных целях»; в 1997 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук «Национально-культурные стереотипы речевого общения и их роль в преподавании русского языка как иностранного»; в 2006 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук «Концепт, текст, дискурс в структуре и содержании коммуникации». В 1997 году получил звание профессора.

Ю. Е. Прохоровым создана авторитетная школа по описанию взаимосвязи языка и культуры с целью их преподавания иностранцам. Под его руководством выполнены и защищены 21 кандидатская диссертация, выступал консультантом по 3 докторским диссертациям. Ученики Ю. Е. Прохорова работают на только в России, но и во многих зарубежных странах: КНР, Вьетнаме, Иране, Судане, Польше, Словакии, Чехии и др.

Последние работы Ю. Е. Прохорова вносят значительный вклад в развитие такого современного направления в отечественной и мировой науке, как когнитивная лингвистика. Разработанное им описание структуры и содержания речевого общения является самостоятельной теорией, не имеющей аналогов в лингвистике. Её основные положения активно развиваются в современной отечественной науке.

Принимал участие более чем 60 международных симпозиумах и конференциях, в том числе: в III—ХI конгрессах МАПРЯЛ (Варшава 1974; Берлин 1978; Прага 1992; Будапешт 1986; Москва 1990; Регенсбург 1994, Братислава 1999, СПб 2003; Варна 2007); международных симпозиумах и конференциях по теории и практике обучения русскому языку в США, КНР, Венгрии, Индии, ФРГ, Словакии, Бельгии, Франции, и др.

Ю. Е. Прохоров является крупным организатором науки. Среди его общественных обязанностей: заместитель генерального секретаря МАПРЯЛ, вице-президент РОПРЯЛ, главный редактор журналов «Русский язык за рубежом» и «Филологические науки», член экспертного совета ВАК РФ по педагогике и психологии, эксперт РГНФ, заместитель председателя диссертационного совета в Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, член диссертационного совета филологического факультета МГУ, член Межведомственного совета по русскому языку Министерства образования и науки, член Научно-методического совета при Совете безопасности РФ и др.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (14 октября 2008 года) — за большие заслуги в научной деятельности.
 Премия Президента Российской Федерации в области образования за 2000 год (30 ноября 2001 года) — за цикл научных исследований и создание учебно-методических разработок на тему «Социокультурные, лингвистические и дидактические аспекты обеспечения межкультурной коммуникации в процессе преподавания русского языка как иностранного» для учебных заведений высшего профессионального образования.
 Награждён почётным знаком Министерства образования и науки РФ «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Медаль А. С. Пушкина (МАПРЯЛ, 2008).

Публикации 
 Русский язык для специалистов. 1982 (в соавт.);
 
 Действительность. Текст. Дискурс. РКИ. — М., 2003. — 266 с.
 2-е изд. — М.: Флинта; Наука. 2004. — 224 с.
 3-е изд. — М.: Флинта: Наука, 2006. — 224 с.
 Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. 4-е изд. — М.: КомКнига, 2006. — 224 с.;
 Русские: коммуникативное поведение. — М.: Флинта: Наука, 2006. — 328 с. (с И. А. Стерниным);
 Учебное пособие «Мы похожи, но мы разные…». 2006 (в соавт.);
 В поисках концепта. — М.: Икар, 2004. — 204 с.
 2-е изд. — М.: Флинта: Наука, 2007. − 200 с. (в соавт.);
 Учебно-методический комплекс «Русский язык для всех» (в соавт.).

Примечания

Ссылки 

Русисты
Выпускники филологического факультета МГУ
Преподаватели Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
Ректоры вузов Москвы
Педагоги России
Авторы энциклопедий и словарей